Sosipatre (poeta), poeta còmic atenenc 
 Sosipatre de Soli, escultor grec
 Sosípatre d'Iconi (sant), un dels anomenats setanta deixebles pels primers cristians